Ce nom fait référence à deux clubs biélorusses de la ville de Hrodna/Grodno :
 Le FK Neman Grodno, club de football créé en 1964.
 Le HK Nioman Hrodna, club de hockey sur glace créé en 1988.

Homonymie de clubs sportifs